Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2007 je potekalo od 11. do 22. aprila v Raumi in Tampereju, Finska. Prvenstvo je osvojila Rusija, ki je v finalu odpravila ZDA 6-5. Švedska je v boju za tretje mesto premagala Kanado 8-3.

Tekme so igrali v dvorani Äijänsuo Arena v Raumi ter v dvorani Hakametsän jäähalli v Tampereju.

Elitna divizija

Skupinski del

Skupina A

Rezultati

Skupina B

Rezultati

Skupina za obstanek

Rezultati
Pomni: Naslednji dve tekmi iz skupinskega dela se štejeta tudi v skupini za obstanek:
15. april 2007:  4–2 
16. april 2007:  2–3

Končnica

Drevo končnice

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za peto mesto

Tekma za bronasto medaljo

Finale

Končna lestvica in statistika

Končna lestvica

 in  sta izpadli v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2008.

Vodilni strelci

Vodilni vratarji
(Tisti, ki so odigrali najmanj 60 minut.)

Nagrade

Moštvo zvezd
Vratar:  Josh Unice
Branilca:  Victor Hedman,  Kevin Shattenkirk
Napadalci:  Aleksej Čerepanov,  Steven Stamkos,  James van Riemsdyk

Najboljši igralci
Najkoristnejši igralec:  James van Riemsdyk
Najboljši vratar:  Josh Unice
Najboljši branilec:  Kevin Shattenkirk
Najboljši napadalec:  James van Riemsdyk

Divizija I

Skupina A
Skupina A divizije I je potekala od 6. do 12. aprila v Mariboru, Slovenija.

 je napredovala v elitno divizijo in  je izpadla v Divizijo II za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2008.

Rezultati

Skupina B
Skupina B divizije I je potekala od 4. do 10. aprila v Sanoku, Poljska.

 je napredovala v elitno divizijo in  je izpadla v Divizijo II za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2008.

Rezultati

Divizija II

Skupina A
Skupina A divizije II je potekala od 15. do 21. aprila v Miskolcu, Madžarska.

 je napredovala v Divizijo I in  je izpadla v Divizijo III za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2008.

Rezultati

Skupina B
Skupina B divizije II je potekala od 12. do 18. marca v Miercurea-Ciucu, Romunija.

 je napredovala v Divizijo I in  je izpadla v Divizijo III za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2008.

Rezultati

Divizija III
Divizija III je potekala od 5. do 11. marca v Pekingu, Ljudska republika Kitajska.

 in  sta napredovali v Divizijo II za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2008.

Rezultati

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika prvenstva iz IIHF:
Prvenstvo
Divizija I - Skupina A
Divizija I - Skupina B
Divizija II - Skupina A
Divizija II - Skupina B
Divizija III

2007 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve na Finskem
Športne prireditve v Sloveniji
Športne prireditve na Poljskem
Športne prireditve na Madžarskem
Športne prireditve v Romuniji
Športne prireditve na Kitajskem
2007 v Sloveniji
Šport v Tampereju